A Linha 2 do Metrô de Seul é uma linha circular do Metropolitano de Seul. Esta linha conecta o centro da cidade à Gangnam, Teheranno e ao complexo COEX/KWTC. 

No dia 2 de maio de 2014, houve uma colisão de dois trens nesta linha, ferindo cerca de 170 passageiros.

Estações

Linha Principal

Ramal Seongsu

Ramal Sinjeong

Ligações externas 
 Mapa, estações e localizador de rotas

Metrô de Seul